Алианц България Къп (International women`s tennis tournament Allianz Bulgaria Cup) е международен турнир по тенис за жени, провеждан през месец септември в София, България.

Турнирът носи името на основния си спонсор Алианц България. Провежда се на кортовете на ТК Левски в Борисовата градина. Състезанието е част от Веригата за жени на Международната тенис федерация (ITF Women's Circuit). Състои се за пръв път през 1991 г. От създаването си до 2007 г. турнира е с награден фонд $ 25 000, а от 2008 г. наградния фонд е увеличен на $ 100 000.

През годините в турнира са участвали много състезателки, които по-късно се издигат значително в световната ранглиста (Руксандра Драгомир-Илие, Ана Алкасар, Аса Карлсон, Елена Татаркова, Жанет Хусарова, Пати Шнидер, Тамира Пашек, Сорана Кърстя и други).

Шампиони

Сингъл

Двойки

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт 

Турнири по тенис на клей корт
Турнири по тенис в София